Зуйков — русская фамилия.

Известные носители 
 Зуйков, Алексей Васильевич (1916—1977) — Герой Советского Союза.
 Зуйков, Владимир Николаевич (1935—2021) — советский, российский художник-постановщик и художник-мультипликатор, график, иллюстратор.
 Зуйков, Георгий Петрович (1904—1963) — советский хозяйственный работник, преступник.
 Зуйков, Николай Иванович (1901—1942) — контр-адмирал, начальник Азербайджанского высшего военно-морского училища.
 Зуйков, Сергей Андреевич (род. 1993) — российский футболист.

 Жукова (Зуйкова), Александра Диевна (1900—1967) — одна из жён маршала Г. К. Жукова.